Bezimiànnoie (Amur), localitat de la província de l'Amur, a Rússia
 Bezimiànnoie (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia